Андре́й Ко́нев:
 Конев, Андрей Алексеевич (род. 1989) — российский хоккеист, защитник.
 Конев, Андрей Николаевич (род. 1970) — начальник Нижегородской академии МВД России, генерал-майор полиции.